Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1938 года прошли с 16 марта по 5 апреля в Панама, Панама. В соревнованиях приняло участие 1216 спортсменов.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales más antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
1938 год в спорте
1930-е годы в Панаме
Международные спортивные соревнования в Панаме
Март 1938 года
Апрель 1938 года